La Temporada 2006 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 2006.

Torneos locales

Primera división 
Esta temporada se jugó con un número impar de equipos (19), debido a que Deportes Concepción fue sancionado con un año de suspensión debido a problemas económicos.

Apertura 

 Final:

 Clasificación a Copa Sudamericana 2006:
 Colo-Colo (1° en la Tabla General de la Fase Regular del Apertura, como Chile 1)
 Huachipato (2° en la Tabla General de la Fase Regular del Apertura, como Chile 2)

Clausura 

 Final:

 Clasificación a Copa Libertadores 2007:
 Colo-Colo (campeón del Apertura y el Clausura, como Chile 1)
 Audax Italiano (subcampeón del Clausura, como Chile 2)
 Cobreloa (1° en la Tabla General de la Fase Regular del Clausura, como Chile 3)

Tabla general 
Contiene la sumatoria de puntos del Apertura y el Clausura 2006. El último lugar descendió a Primera B, en primera instancia junto a Deportes Concepción. Sin embargo, el club penquista apeló a la sanción disciplinaria y fue reincorporado a la Primera División en 2007, causando que dicho campeonato se jugara nuevamente con un número impar de equipos (21).

<center>
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor=#006699 
! Pos
! Equipo 
! Pts
! PJ
! G
! E
! P
! GF
! GC
! DIF
|- align=center style="background:#ffffff;"
| 1||align=left|Colo-Colo
||69||36||21||6||9||91||53||+38
|- align=center style="background:#ffffff;"
| 2||align=left |Cobreloa
||67||36||20||7||9||72||48||+24
|- align=center style="background:#ffffff;"
| 3||align=left |Universidad Católica
||63||36||18||9||9||51||38||+13
|- align=center style="background:#ffffff;"
| 4||align=left |Audax Italiano
||61||36||18||7||11||64||46||+18
|- align=center style="background:#ffffff;"
| 5||align=left |Universidad de Concepción
||58||36||16||10||10||65||53||+12
|- align=center style="background:#ffffff;"
| 6||align=left |Universidad de Chile
||58||36||17||7||12||51||45||+6
|- align=center style="background:#ffffff;"
| 7||align=left |Huachipato
||56||36||17||5||14||61||51||+10
|- align=center style="background:#ffffff;"
| 8||align=left |O'Higgins
||56||36||15||11||10||51||45||+6
|- align=center style="background:#ffffff;"
| 9||align=left |Deportes Puerto Montt
||50||36||14||8||14||59||53||+6
|- align=center style="background:#ffffff;"
|10||align=left |Coquimbo Unido
||46||36||11||13||12||39||48||-9
|- align=center style="background:#ffffff;"
|11|| align=left |Santiago Wanderers
||45||36||13||6||17||38||51||-13
|- align=center style="background:#ffffff;"
|12|| align=left |Antofagasta
||42||36||10||12||14||51||56||-5
|- align=center style="background:#ffffff;"
|13|| align=left |Unión Española
||42||36||11||9||16||44||55||-11
|- align=center style="background:#ffffff;"
|14|| align=left |Everton
||42||36||10||12||14||43||54||-11
|- align=center style="background:#ffffff;"
|15|| align=left |Deportes La Serena
||40||36||9||13||14||64||70||-6
|- align=center style="background:#ffffff;"
|16|| align=left |Cobresal
||40||36||11||7||18||46||60||-14
|- align=center style="background:#FFCCCC;" 
|17|| align=left |Rangers
||40||36||10||10||16||48||64||-16
|- align=center style="background:#FFCCCC;" 
|18|| align=left |Palestino
||36||36||9||9||18||38||60||-22
|- align=center style="background:#F08080;"
|19|| align=left |Santiago Morning
||29||36||6||11||19||37||63||-26
|}
</center>

 Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

 Primera B 

También ascendió directamente Ñublense, como subcampeón de la categoría.

Se jugó una Liguilla de Promoción, disputada entre Rangers y Palestino, por la Primera A, y Lota Schwager y Fernández Vial, por la Primera B, en partidos de ida y vuelta, entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre de 2006.

Producto de estos resultados, ascendió Lota Schwager y descendió Rangers. Palestino y Fernández Vial mantuvieron su división de origen.

 Tercera División 

 Ascensos y descensos 

 Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

 Copa Libertadores 

Los representativos chilenos fueron:
 Colo-Colo: eliminado en ronda previa por el Guadalajara de México (2 PJ, 0 PG, 0 PE, 2 PP, 4 GF, 8 GC)
 Universidad Católica: eliminado en primera fase, 3° lugar del Grupo 4 tras Corinthians y Tigres.
 Unión Española: eliminado en primera fase, 3° lugar del Grupo 3, tras Goiás y Newell's Old Boys.

 Copa Sudamericana 

Los representativos chilenos fueron:
 Colo-Colo: subcampeón. Perdió la final con Pachuca, 1-1 en Pachuca y 1-2 en Santiago.
 Huachipato: Eliminado en ronda preliminar por Colo-Colo.

 Selección nacional 
Tabla con los partidos de la selección chilena de fútbol durante 2006.

 Partidos no oficiales 

<center>
{| class="wikitable" width=100%
|-bgcolor=#006699 style="color:black;"
!width=16%|Fecha
!width=25%|Lugar
!width=13%|Rival
!width=6%|Marcador
!width=10%|Competencia
!widht=30%|Goles Anotados
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|1 de marzo de 2006
| Estadio San Carlos de ApoquindoSantiago, Chile
| Universidad Católica
|align=center| 0 - 2|<center>Amistoso<center>
|Jiménez , Contreras 
|- align=left bgcolor="#CCFFCC"
|12 de abril de 2006
| Estadio MonumentalSantiago, Chile
| Colo-Colo
|align=center| 1 - 2|<center>Amistoso<center>
|Lorca , Suazo 
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|28 de diciembre de 2006
| Estadio de La RomaredaZaragoza, España
| 
|align=center| 1 - 0'''
|<center>Amistoso|<small>
|}

Enlaces externos 
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

Temporadas del fútbol chileno